Oceaniska mästerskapet i fotboll 2000 spelades i Papeete, Tahiti. De sex deltagande lagen var Australien och Nya Zeeland som kvalificerat sig, the Salomonöarna och Vanuatu som kvalat in från Melanesia Cup, the Cooköarna och Tahiti som kvalat in från Polynesia Cup. Australia slog Nya Zeeland med 2–0 i finalen. Salomonöarna slog Vanuatu med 2–1 i matchen om tredje pris.

Fiji kvalade in men drog sig ur på grund av statskuppen i Fiji 2000, och ersattes av Vanuatu.

Resultat:

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Match om tredjeplats

Final

Externa länkar 
 https://web.archive.org/web/20061023023025/http://www.oceaniafootball.com/index.cgi?sID=43&intArticleID=430&det=1
 RSSF. Läst 21 februari 2010.

2000 i Franska Polynesien
Fotboll i Franska Polynesien
Fotbollsåret 2000
2000